Иван Николаевич Васильев () — старший сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944). После войны — мастер литейного цеха на Копейском ремонтно-механическом заводе.

Биография 
Родился 24 сентября 1923 года в крестьянской семье в селе Долговка Долговского сельсовета Долговской волости Челябинского уезда Челябинской губернии, ныне село входит в  Курганской области. Родители — Николай и Татьяна Ивановна Васильевы. В начале 1930-х годов вместе с семьёй переехал в город Копейск Челябинской области, где окончил школу-семилетку № 14, школу фабрично-заводского ученичества, после чего работал в тресте «Челябуглеразведка» сменным буровым мастером.

В декабре 1941 года ушёл на фронт добровольцем, был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию Копейским РВК Челябинской области. В Челябинске формировался 26-ой запасный лыжный полк, куда был зачислен Иван Васильев. Полк был размещен в Шершнях, там он прошёл курсы младшего командного состава, получил звание старший сержант и назначен командиром стрелкового взвода.

Войну начал под Москвой, участвовал в Ржевско-Вяземской стратегической наступательной операции. В июле 1942 года в составе 365-го стрелкового полка 5-й танковой армии, в котором служил Иван Васильев, был переброшен под Сталинград. 29 сентября 1942 года был тяжело ранен, попал в госпиталь. Почти полгода провел в госпитале: тяжелая контузия обернулась полной глухотой, по излечении вернулся в строй.

В дальнейшем служил стрелком 184-го гвардейского стрелкового полка 62-й гвардейской стрелковой дивизии 37-й армии. Отличился во время битвы за Днепр.

28 сентября 1943 года, когда атакующие немецкие подразделения вывели из строя пулемётный расчёт, занял место пулемётчика и огнём подавил две вражеские огневые точки. В ходе боя за село Мишурин Рог подбил гранатой немецкий танк, после чего автоматным огнём уничтожил его экипаж. Одним из первых прорвавшись в село, уничтожил пулемётное гнездо, что способствовало успешному продвижению вперёд и освобождению села.

Представлен к награждению званием Героя Советского Союза за «мужество, находчивость и отвагу, проявленные в бою у села Мишурин Рог». Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза офицерскому, сержантскому и рядовому составу Красной Армии» от 22 февраля 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования при форсировании реки Днепр, развитие боевых успехов на правом берегу реки и проявленные при этом отвагу и геройство» был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 3436.

Конец войны встретил в звании старшего сержанта на 2-м Украинском фронте. После окончания войны был демобилизован и вернулся в Копейск, где работал мастером литейного цеха на Копейском ремонтно-механическом заводе, неоднократно награждался Почётными грамотами и ценными подарками.

С 1950 года — член ВКП(б).

Cкончался 1 июля 2000 года в городе Копейске Челябинской области. Похоронен .

Награды 
 Герой Советского Союза, 22 февраля 1944 года
 ордена Ленина 
 Медаль «Золотая Звезда» № 3436
 Орден Отечественной войны I степени, 6 апреля 1985 года
 медали:
 Медаль «За отвагу», 10 октября 1943 года
 Юбилейная медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», 1970 год
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «За взятие Будапешта»
 Медаль «За взятие Вены»
 Медаль «Ветеран труда»
 Юбилейная медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР»
 Поздравительная открытка от губернатора П.И. Сумина, 1998 год
 Неоднократно награждался Почетными грамотами и ценными подарками за труд на Копейском ремонтно-механическом заводе

Память 
 Бюст установлен в городе Копейске.
 7 мая 2015 года на Куртамышском аэродроме был открыт Мемориал Героям Советского Союза — уроженцам Куртамышского района (Т.А. Бояринцев, И.Н. Лоскутников, И.Н. Васильев, Г.А. Борисов, Г.Н. Зубов, А.Г. Матвиенко).
 Мемориальная доска на здании Копейского городского военного комиссариата.

Примечания

Литература 
 
 Ваганов И. М. Мера мужества. Челябинск, 1970.
 Золотое созвездие Зауралья. Кн. 1. Курган. Парус-М. 2000.
 

Участники битвы за Днепр
Члены КПСС